|-
| 75801 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75802 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75803 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75804 - || || 5 de gener, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 75805 - || || 5 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75806 - || || 6 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75807 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75808 - || || 7 de gener, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 75809 - || || 7 de gener, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 75810 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75811 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75812 - || 2000 BF || 16 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75813 - || || 27 de gener, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75814 - || || 27 de gener, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75815 - || || 28 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75816 - || || 28 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75817 - || || 29 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75818 - || || 29 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75819 - || || 29 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75820 - || || 26 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75821 - || || 28 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75822 - || || 31 de gener, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75823 - || || 28 de gener, 2000 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 75824 - || || 29 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75825 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75826 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75827 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75828 - || || 29 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75829 - || || 30 de gener, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75830 - || || 29 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75831 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75832 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75833 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75834 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75835 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75836 - || || 30 de gener, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75837 - || || 30 de gener, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75838 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75839 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75840 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75841 - || || 30 de gener, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75842 - || || 30 de gener, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75843 - || || 28 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75844 - || || 30 de gener, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75845 - || || 30 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75846 - || || 30 de gener, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75847 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75848 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75849 - || || 28 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75850 - || 2000 CC || 2 de febrer, 2000 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 75851 - || 2000 CF || 1 de febrer, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 75852 - || 2000 CY || 1 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75853 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75854 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75855 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75856 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75857 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75858 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75859 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75860 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75861 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75862 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75863 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75864 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75865 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75866 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75867 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75868 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75869 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75870 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75871 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75872 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75873 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75874 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75875 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75876 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75877 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75878 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75879 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75880 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75881 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75882 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75883 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75884 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75885 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75886 - || || 4 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75887 - || || 4 de febrer, 2000 || San Marcello || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| 75888 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75889 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75890 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75891 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75892 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75893 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75894 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75895 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75896 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75897 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75898 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75899 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75900 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
5